In molti sport Il termine virata è usato per indicare un cambio di direzione:
Nella nautica in generale Virata
In particolare nella vela: Virata
Nel nuoto: Virata
Nel volo: Virata

Nel poema epico indiano di nome Mahābhārata, Virata è il sovrano del regno di Matsya, alleato dei Pandava.